Sulzbach puede hacer referencia a varios municipios de Alemania:
Sulzbach, municipio del distrito de Birkenfeld en Renania-Palatinado.
Sulzbach, municipio del distrito de Rin-Lahn en Renania-Palatinado.
Sulzbach, municipio del estado de Sarre.
Sulzbach, municipio del estado de Hesse.
Sulzbach a.Main, municipio del estado de Baviera.